Turner är ett engelskt efternamn, som även kan  vara ett geografiskt namn eller ingå i sådana.

Personer

 Adair Turner (född 1955), brittisk affärsman och finansman 
 Aidan Turner (född 1983), irländsk skådespelare
 Alex Turner (född 1986), engelsk rockmusiker
 Alfred Jefferis Turner (1861–1947), australisk  entomolog och barnläkare
 Andy Turner (född 1980), brittisk friidrottare

 Big Joe Turner (1911–1985), amerikansk sångare
 Bree Turner (född 1977), amerikansk skådespelare

 Cathy Turner (född 1962), amerikansk skridskoåkare

 Daniel Webster Turner (1877–1969), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Iowa
 Darren Turner (född 1974), brittisk racerförare
 Dawson Turner (1775–1858), engelsk bankir och botanist
 Derek Turner  (född 1964), engelsk journalist och författare
 Dumitrița Turner (född 1964), rumänsk gymnast

 Edward Turner (1901–1973), brittisk motorcykelkonstruktör och företagsledare
 Edward Raymond Turner (1873–1903), brittisk uppfinnare och filmfotograf
 Emma Turner (1866–1940), brittisk ornitolog och fågelfotograf
 Eric Turner (född 1977), amerikansksvensk artist och låtskrivare
 Ethel Turner (1870–1958), brittiskaustralisk författare
 Evan Turner (född 1988), amerikansk basketspelare

 Frederick Jackson Turner (1861–1932), amerikansk historiker

 George Turner, flera personer
 George Turner (författare) (1916–1997), australisk författare
 George Turner (konstnär) (1841–1910), brittisk landskapsmålare
 George Turner (senator) (1850–1932), amerikansk politiker, senator för Washington
 Glenn Turner (född 1984), australisk landhockeyspelare
 Graham Turner (född 1947), brittisk fotbollsspelare och tränare
 Guinevere Turner (född 1968), amerikansk författare och skådespelare

 Harald Turner(1891–1947), tysk jurist och SS-man
 Herbert Hall Turner (1861–1930), engelsk astronom

 Ike Turner (1931–2007), amerikansk artist
 Inez Turner (född 1972), jamaicansk löpare

 James Turner (1766–1824), amerikansk politiker, demokrat-republikan, senator och guvernör för North Carolina
 Janine Turner (född 1962), amerikansk skådespelare
 Jeff Turner (född 1962), amerikansk basketspelare
 Joe Lynn Turner (född 1951), amerikansk sångare
 John Turner (1929–2020), kanadensisk politiker, liberal
 Josh Turner  (född 1977), amerikansk coutrysångare

 Karri Turner (född 1966), amerikansk skådespelare
 Kathleen Turner (född 1954), amerikansk skådespelare
 Kevin Turner (född 1965), amerikansk företagsledare
 Kim Turner (född 1961), amerikansk häcklöpare

 Lacey Turner (född 1988), brittisk skådespelare
 Lana Turner (1921(?)–1995), amerikansk skådespelare
 Lesley Turner Bowrey (född 1942), australisk tennisspelare

 Michael Turner (född 1983), engelsk fotbollsspelare
 Mick Turner, australisk gitarrist
 Mike Turner (född 1960), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Ohio
 Myles Turner (född 1996), amerikansk basketspelare

 Nat Turner (1800–1831), amerikansk ledare av slavuppror
 Nina Turner(född 1967), amerikansk politiker, demokrat, aktiv i Ohio

 Pat Turner (född 1961), kanadensisk roddare
 Philip Turner (1925–2006), brittisk författare av ungdomsböcker

 Richmond K. Turner (1885–1961), amerikansk amiral
 Robert Turner (1910–2001), brittisk-svensk konstnär
 Roger Turner (1901–1993), amerikansk konståkare
 Roy J. Turner (1894–1973), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Oklahoma

 Sharon Turner (1768–1847), engelsk historiker
 Sherri Turner (född 1956), amerikansk golfspelare
 Sophie Turner (född 1996), brittisk skådespelare
 Steve Turner (född 1965), amerikansk gitarrist

 Ted Turner (född 1938), amerikansk affärsman, TV-entreprenör och filantrop
 Thomas G. Turner (1810–1875), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Rhode Island
 Tina Turner (född 1939), amerikansk sångerska, låtskrivare och skådespelare

 Victor Turner (1920–1983), brittisk antropolog

 William Turner, flera personer
 William Turner (1775–1851), brittisk konstnär
 William Turner (läkare) (1832–1916), brittisk läkare
 William Turner (naturforskare) (1515–1568), engelsk botanist
 William Wadden Turner (1810–1859), engelsk-amerikansk språkforskare

Fiktiva personer
Herr och fru Turner – fiktiva figurer i Fairly Odd Parents
Timmy Turner, fiktiv figur i Fairly Odd Parents

Geografi

USA 

 Turner, Maine, ort, Androscoggin County, 
 Turner, Michigan, ort, Arenac County, 
 Turner, Oregon, ort, Marion County, 

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn